Municipio de Monroe es el nombre de dos municipios en Nueva Jersey:

 Municipio de Monroe (condado de Gloucester, Nueva Jersey)
 Municipio de Monroe (condado de Middlesex, Nueva Jersey)